La Liga 2011-12 (eller Primera Division) er den højst rangeret liga i det spanske fodboldsystem. Sæsonen 2011-12 er den 81. sæson siden oprettelsen af ligaen.

Tabel

Topscorer 

Source: Liga BBVA

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Fodboldsæson 2011-12